Il doppio del Bank of the West Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Marina Eraković e Heather Watson erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears hanno sconfitto in finale Julia Görges e Darija Jurak per 6-2, 7-64.

Teste di serie

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)
  Julia Görges /  Darija Jurak (finale)

  Daniela Hantuchová /  Lisa Raymond (semifinale)
  Hao-ching Chan /  Vera Duševina (semifinale)

Wildcard
  Nicole Gibbs /  Coco Vandeweghe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2013
WTA Tour 2013